USS Midway ist ein Schiffsname der United States Navy, benannt nach den Midwayinseln bzw. nach der Schlacht von Midway im Zweiten Weltkrieg:

 USS Midway (AG-41), ein Hilfsschiff, als USS Midway von 1942 bis 1943
 USS Midway (CVE-63), ein Begleitflugzeugträger, als USS Midway von Oktober 1943 bis 10. Oktober 1944
 USS Midway (CV-41), ein Flugzeugträger, Typschiff der Midway-Klasse, 1945 in Dienst gestellt, 1992 ausgemustert
 USS Midway Museum, Museumsschiff bestehend aus der USS Midway (CV-41), seit 2004

Midway